Dornewaß ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Dornewaß (1840–1905), deutscher Opernsänger (Bass), Theaterschauspieler und Opernregisseur
 Wilhelm Dornewaß (1819–1896), deutscher Tänzer und Theaterschauspieler